Ernesto Augusto  de Hannover (Londres,  - Hannover, ) fue rey de Hannover desde su ascenso al trono, en 1837, hasta su muerte. Fue el octavo de los hijos del rey Jorge III del Reino Unido y de su consorte, la reina Carlota. Por nacimiento fue un príncipe del Reino Unido hasta 1837, y miembro de familia real británica hasta su muerte. Fue duque de Cumberland y Teviotdale desde 1799 y 1837.

Biografía 
Como sus hermanos y hermanas, estudió con tutores hasta que fue enviado a la Universidad de Gotinga en 1786, junto a sus hermanos menores los duques de Cambridge y de Sussex.

Ernesto demostró ser un estudiante entusiasta y después de recibir tutoría privada durante un año, mientras aprendía alemán, asistió a conferencias en la universidad. Aunque el rey Jorge ordenó que la casa de los príncipes se llevara a cabo según líneas militares y que siguieran las reglas de la universidad, los comerciantes del electorado demostraron estar dispuestos a extender el crédito a los príncipes y los tres se endeudaron.

Carrera militar 
Junto a su hermano el duque de Cambridge, en 1791 fue enviado a Hannover para recibir entrenamiento militar bajo la supervisión del mariscal de campo von Freydag. Allí aprendió del capitán von Linsinger del Regimiento de los Dragones de la Reina el arte de la caballería y táctica militar. Mostró ser un excelente jinete y hábil tirador, pese a ser corto de vista, por lo que tras solo dos meses de entrenamiento recibió el rango de capitán de Caballería.

En marzo de 1792 el Ejército Real obtuvo el nombramiento de coronel del 9.º Regimiento de Dragones de Hannover y en 1793 fue designado comandante de la 1.ªBrigada de Caballería. Durante la guerra de la Primera Coalición contra Francia (1793-1797) permaneció estacionado en Tourcoing, Francia, cuartel general de su hermano mayor, el duque de York, Comandante en Jefe de los combinados ejércitos inglés, hannoveriano y austríaco.

Tras perder su ojo izquierdo el 18 de mayo de 1794 en la Batalla de Tourcoing (Cayghem), volvió a Inglaterra para restablecerse de su lesión. Al año siguiente regresó al continente y comandó la retaguardia del ejército británico en su paso por los Países Bajos. Obtuvo el grado de teniente general en 1798 y de general en 1803.

El 29 de marzo de 1813 fue nombrado Mariscal de Campo. Fue Coronel Honorario del 15.º Regimiento Real de Dragones (Húsares) de 1801 a 1827 y Coronel de la Caballería Real de 1827 a 1830.

Duque de Cumberland 

En 1786 fue creado caballero de la Orden de la Jarretera y el 29 de agosto de 1799, su padre Jorge III lo creó duque de Cumberland y de Teviotdale y conde de Armagh.

Su hermano mayor, el Príncipe-Regente (luego rey Jorge IV) le nombró caballero gran cruz de la Orden del Baño en 1815, en 1831 se convirtió en caballero de la Orden de San Patricio y al acceder al trono de Hannover en 1837 fue creado Gran Maestre y Soberano de la Real Orden Güélfica.

Sirvió como el decimocuarto Canciller del Colegio Trinity, Dublín desde 1805-1851.

Matrimonio e hijos 
Se casó por poderes el 29 de mayo de 1815 en Neustrelitz con su prima hermana, la duquesa Federica de Mecklemburgo-Strelitz. La ceremonia formal de matrimonio se llevó a cabo, con ambas partes presentes, en Carlton House, Londres, el 29 de agosto del mismo año. La reina Carlota se opuso al enlace debido a que su nuera era también su sobrina y a que había tenido 2 matrimonios anteriores y un total de 9 hijos de ambas uniones. De su enlace, como duques de Cumberland tuvieron 3 hijos y 1 cómo reyes de Hannover.

 Federica (n. muerta, 27.1.1817).
 María Elena (n. muerta, IV.1818).
 Jorge V Federico Alejandro Carlos Ernesto Augusto (n. Berlín, 27 de mayo de 1819 - m. París, 12 de junio de 1878), rey de Hannover al suceder a su padre.

Políticas y popularidad 
Ernesto Augusto tenía la reputación de ser el menos agradable de los hijos del rey Jorge III. Políticamente conservador, se opuso firmemente en 1828 a la Ley de Emancipación Católica propuesta por el primer ministro, el duque de Wellington. Fuertes rumores sugerían que el duque había asesinado a su valet en un arranque de furia, y, además, comenzaron a esparcirse infames historias alegando que sostenía relaciones incestuosas con su hermana, la princesa Sofía. También se decía que había violentado a Lady Sarah Lyndhurst, la esposa de Lord Lyndhurst, tres veces Lord Canciller. Sin embargo, no hay evidencia histórica alguna que pueda comprobar ninguno de estos hechos.

Rey de Hannover 
Inicialmente parecía poco probable que se convirtiera en monarca, pero ninguno de sus hermanos mayores tenía un hijo legítimo.

El 20 de junio de 1837, su hermano mayor, el rey Guillermo IV, murió sin descendencia legítima superviviente por lo que su sobrina Victoria, única hija del duque de Kent, le sucedió como reina del Reino Unido. Dado que en Hannover existía la Ley Sálica, por la que una mujer no podía reinar, Ernesto Augusto se convirtió en el nuevo rey de Hannover y duque de Brunswick-Lüneburgo. Desde entonces, Hannover y el Reino Unido tendrían diferentes casas reales.

Ernesto Augusto fue, además, presunto heredero de su sobrina desde el 20 de junio de 1837 hasta el 21 de noviembre de 1840, cuando, al dar la reina a luz a su primera hija, Victoria, Princess Royal, esta ocupa su lugar como heredera del trono del Reino Unido.

El rey Ernesto Augusto I anuló la constitución liberal instituida por su hermano menor, el duque de Cambridge —que había sido regente del reino de Hannover en nombre de Guillermo IV— alegando "fallas técnicas", y gobernó como un monarca absoluto. Eventualmente, aceptó otorgar una constitución después de las revoluciones de 1848.

Muerte 
Murió en el Schloss Herrenhausen, Hannover, el 18 de noviembre de 1851, a los 80 años de edad, siendo sepultado el 26 del mismo mes junto a su esposa en un mausoleo en los Jardines de Herrenhauser Garten (Herrenhäuser Gärten).

Títulos y estilos 
 5 de junio de 1771 - 29 de agosto de 1799 Su Alteza Real el príncipe Ernesto Augusto.
 29 de agosto de 1799 - 20 de junio de 1837 Su Alteza Real el duque de Cumberland.
 20 de junio de 1837 - 18 de noviembre de 1851 Su Majestad el rey de Hannover.

Distinciones honoríficas 
  Gran maestre de la Orden de San Jorge de Hannover (.
  Gran maestre de la Orden Real Güélfica ().
  Caballero de la Orden de San Patricio ().
  Caballero de la Orden de la Jarretera ().
  Caballero gran cruz de la Orden del Baño ().
  Caballero gran cruz de la Orden de San Esteban de Hungría ().
  Caballero de segunda clase de la Orden del Águila Roja ().
  Caballero gran cruz de la Orden Militar de Guillermo ( Reino de los Países Bajos).

Ancestros 

Reyes del siglo XIX
Reyes de Hannover
Príncipes de Reino Unido de la casa de Hannover
Hannover, Ernesto Augusto 01
Mariscales de campo de Reino Unido
Grandes maestres de la Orden de San Jorge de Hannover
Grandes maestres de la Orden Real Güélfica
Caballeros de la Orden de San Patricio
Caballeros de segunda clase de la Orden del Águila Roja
Caballeros de la Orden del Elefante
Caballeros grandes cruces de la Orden del Baño
Caballeros grandes cruces de la Orden Militar de Guillermo
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Miembros de la Orden de la Jarretera
Personas de la época georgiana
Personas de la época victoriana
Hannover, Ernesto Augusto 01
Hannover, Ernesto Augusto 01